Кастельсерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 31.16 км². Население — 831 человек (на 2010 год). Расстояние — 186.6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Foro de Castelserás

Муниципалитеты Теруэля